917 км, 917-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 917 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Ульяновская область). Код 635363.
 917 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 298227.
 917 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 586237